

Patronymes 
 Louis Poinssot (1879-1967), archéologue
 Claude Poinssot (1928-2002), archéologue
 Bernard Poinssot (1922-1965), photographe

Homophone